Parti indépendant (Argentine)
 Parti indépendant (Danemark)
 Parti indépendant (Uruguay)